За час Хмельниччини відбулося дві битви біля міста Лоєв:
 Битва під Лоєвом (1649)
 Битва під Лоєвом (1651)